Die Liste der DFB-Pokal-Siegertrainer führt alle Trainer auf, die ihre jeweilige Mannschaft zu einem Sieg im DFB-Pokal der Männer geführt haben. Der DFB-Pokal wird seit 1952 ausgespielt. Bereits zwischen 1935 und 1943 wurde als Vorgängerwettbewerb der Tschammerpokal ausgetragen. Seitdem haben 54 Trainer einen Pokalsieg errungen. Davon waren 40 Deutsche, je vier Jugoslawen und Österreicher, drei Niederländer und jeweils ein Italiener, Kroate, Ungar und Spanier.

Sechs Trainer haben jeweils dreimal den Pokal gewinnen können. Hennes Weisweiler schaffte dies 1978 als Erster. Die weiteren dreifachen Sieger sind Karl-Heinz Feldkamp (mit drei verschiedenen Mannschaften), Ottmar Hitzfeld, Udo Lattek, Otto Rehhagel und Thomas Schaaf. Die erfolgreichsten ausländischen Trainer sind Zlatko Čajkovski, Pep Guardiola, Huub Stevens und Niko Kovač mit jeweils zwei Titeln. Richard Michalke gewann 1935 mit dem 1. FC Nürnberg den ersten Pokalwettbewerb. Der Österreicher Leopold Nitsch war 1938 der erste ausländische Siegertrainer. Georg Köhler gelang 1941 die erste Titelverteidigung. Im Jahre 2005 wurde Felix Magath der erste Trainer, der zweimal in Folge das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg errang. Hans Meyer ist der einzige Trainer, der den DFB-Pokal als auch den FDGB-Pokal, den Pokalwettbewerb in der DDR, gewinnen konnte. Niko Kovač ist der einzige Trainer, der den DFB-Pokal mit zwei verschiedenen Vereinen in zwei aufeinanderfolgenden Jahren gewinnen konnte (2018 mit Eintracht Frankfurt, 2019 Bayern München).

Die Siegertrainer

Ranglisten

Siehe auch 
 Liste der Meistertrainer der Fußball-Bundesliga

Einzelnachweise 

!Siegertrainer
Dfbpokalsiegertrainer